Edizione straordinaria è qualsiasi edizione organizzata al di fuori della programmazione ordinaria di un film, album musicale, evento, concerto, trasmissione, ecc.
'Edizione straordinaria nell'informazione
Edizione straordinaria (I'll Tell the World) – film diretto da Edward Sedgwick (1934)
Edizione straordinaria – film diretto da Pietro Francisci (1941)
Edizione straordinaria – documentario diretto da Walter Veltroni (2020)